Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Mastalski − rzymskokatolicki duchowny, teolog, wykładowca akademicki
 Ryszard Mastalski − polski prawnik
 Stanisław Mastalski − polski wojskowy